A 2011-es Párizs–Nizza-kerékpárverseny a 69. volt az 1933 óta megrendezett versenysorozatban. 2011. március 6-án kezdődött a francia Houdan-ban, és március 13-án ért véget Nizzában. A verseny része a 2011-es UCI World Tournak, és összesen 8 szakaszból állt. Az összetett versenyt Tony Martin nyerte meg.

Indulók
A 18 World Tour csapaton kívül négy francia csapat kapott szabadkártyát, így alakult ki a 22 csapatos mezőny.

Szakaszok

Összefoglaló

1. szakasz

2. szakasz

3. szakasz

4. szakasz

5. szakasz

6. szakasz

7. szakasz

8. szakasz

Végeredmény

Összegzés

Külső hivatkozások 
 Hivatalos honlap

Pariz~snizza
Párizs–Nizza